Большо́й Котлабу́х (, Вели́кий Катлабу́х) — река в Одесской области Украины. Длина реки — 49 км, площадь водосборного бассейна — 536 км². Относится к бассейну Дуная.

Исток на южных склонах Подольской возвышенности, возле села Новые Трояны (Одесская область) Болградского района. Протекает по территории Болградского и Измаильского районов. По территории Измаильского района река с притоком проходит на протяжении 6,5 и 6 км соответственно. Впадает в озеро Катлабух.

Основные гидротехнические сооружения на территории Измаильского района — железнодорожный и автодорожный мост.

Приток — Малый Котлабух. Длина притока — 10 км.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 250—251 с.

Бассейн Дуная
Реки Одесской области
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр